La Crochère steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Aillon-le-Vieux im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Autechaux-Roide im Département Doubs, Frankreich